Alan Campbell (ur. 1957) – amerykański aktor
 Alan Campbell (ur. 1957) – brytyjski polityk
 Alan Campbell (ur. 1983) – brytyjski wioślarz
 Alan Campbell (ur. 1971) – szkocki pisarz
 Alan Campbell – irlandzki piłkarz
 Alan Campbell – brytyjski dyplomata
 Alan Campbell – scenarzysta